Lulin steht für

 C/2007 N3 (Lulin), den Kometen Lulin
 (145523) Lulin, einen Hauptgürtelasteroiden 
 Lulin (Powiat Grodziski), einen Ort im Powiat Grodziski in Polen
 Lulin (Powiat Obornicki), einen Ort im Powiat Obornicki in Polen
 Lulin-Observatorium, eine Sternwarte auf Taiwan
 Lulin (Ali Shan), einen Berg auf Taiwan